Friday (englisch für Freitag) steht für:

Personen:
 Gavin Friday (* 1959), irischer Sänger, Komponist und Maler
 Godwin Friday (* 1959), vincentischer Politiker
 Linda Friday (* 1971), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Nancy Friday (1933–2017), US-amerikanische Autorin
 Nwakuna Friday, nigerianischer Fußballspieler
 Tim Friday (* 1961), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Orte:
 Friday (Texas), Vereinigte Staaten
 Friday Harbor, Stadt in Washington, USA 

Sonstiges:
 Black Friday, Freitag nach Thanksgiving in den USA
 Black Friday, siehe Schwarzer Freitag
 Bike Friday, US-Fahrradhersteller 
 Friday Tractor Company, ehemaliger US-Traktorenhersteller
 Chilly Friday, grönländische Band 
 Friday (Film), US-amerikanische Filmkomödie von F. Gary Gray (1995)
 Friday Bridge, schwedische Popband 
 T.G.I. Friday’s, US-amerikanische Restaurantkette 
 Friday, ein Lied von Rebecca Black 

Siehe auch:

 Freaky Friday 
 Bloody Friday